Altermatt ist der Familienname folgender Personen:

 Jenny Altermatt (* 1960), australischer Skirennläufer
 Leo Altermatt (1896–1962), Schweizer Historiker und Bibliothekar
 Sabina Altermatt (* 1966), Autorin
 Sabrina Altermatt (* 1985), Schweizer Leichtathletin
 Sandra Kolly-Altermatt (* 1970), Schweizer Politikerin (CVP)
 Stefan Müller-Altermatt (* 1976), Schweizer Politiker (CVP)
 Urs Altermatt (* 1942), Schweizer Historiker und Universitätsrektor